Arne Baeck, Belgisch toneelregisseur en acteur
 Carlos De Baeck, Belgisch advocaat en politicus
 Jean Baeck, Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus
 Louis Baeck, Belgisch econoom en hoogleraar